MBP ist die Abkürzung für:

 Basisches Myelinprotein, (engl. myelin basic protein), ein Protein der Myelinscheide
 Major Basic Protein, ein in eosinophilen Granulozyten enthaltenes basisches Protein
 Maltose-Bindungsprotein, ein Protein
 Mannose-bindendes Protein, ein in Gewebeflüssigkeiten vorkommendes Lektin
 Mannheimer Bläserphilharmonie, ein sinfonisches Blasorchester
 Mathematischer Beratungs- und Programmierungsdienst (mbp), ehemaliges  Unternehmen der Hoesch AG 
 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, polnischer Nachrichtendienst 
 Mittel zur biologischen Prozesssteuerung, in der Landwirtschaft im Gemüse- und Zierpflanzenanbau
 MacBook Pro, ein Notebook der Firma Apple
 Manchester Bus Powered, eine Übertragungsart, die gleichzeitige Datenübertragung und Stromversorgung über eine Busleitung zulässt
 Monobutylphosphat (auch Phosphorsäuremonobutylester)
 Management by Policy

Mbp ist die Abkürzung für:

 Megabasenpaar, eine Informationseinheit für Gene

MBP